Das Medibank International Sydney 2011 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 14. Januar 2011 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Auckland das Heineken Open gespielt, das genau wie das Medibank International Sydney zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Marcos Baghdatis, dieser konnte jedoch aufgrund einer Leistenverletzung nicht antreten. Im diesjährigen Finale setzte sich Gilles Simon gegen Viktor Troicki durch. Im Doppel waren Daniel Nestor und Nenad Zimonjić die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr zusammen an. Es gewannen Lukáš Dlouhý und Paul Hanley ihren zweiten gemeinsamen Titel in der zu diesem Zeitpunkt noch jungen Saison.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 422.300 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 474.050 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Sydney